Степан Алексеевич Кузьмин (01.08.1918 — 11.04.1984) — командир отделения 100-й отдельной гвардейской разведывательной роты (97-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии младший сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 1 августа 1918 года в деревне Спас-Реня, (ныне Весьегонского района Тверской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса. Работал в колхозе в родной деревне, стал бригадиром. 

В сентябре 1939 года был призван в Красную армию, направлен в пограничные войска. Службу проходил на западной границе страны, в Карпатах, в Дрогобычской (ныне — Львовской) области.

Участник Великой Отечественной войны с первых дней. С боями отступал на восток, в боях под городом Умань (Черкасская область) был тяжело ранен. Вместе с госпиталем оказался в окружении. Подлечившись немного, пробрался к партизанам, действовавшим в Тишковском районе Кировоградской области. После соединения партизан с наступающими частями Красной армии, в марте 1944 года был вновь мобилизован в армию через Тишковский райвоенкомат.

С мая 1944 года участвовал в боях с захватчиками. Воевал в составе 97-й гвардейской стрелковой дивизии. Был командиром стрелкового отделения автоматчиков 289-го стрелкового полка. Участвовал в Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирская операциях.

В боях при форсировании Вислы и удержании плацдарма на левом берегу заслужил первую боевую награду. 13-14 августа 1944 года в бою за высоту на левом берегу Вислы первым ворвался на окраину села Мокре, со своим отделением отбил 6 контратак противника, лично уничтожил около 10 гитлеровцев. Был представлен к награждению орденом Славы 3-й степени. Награждён орденом Красной Звезды.

В этих боях был второй раз ранен. После госпиталя вернулся в свою дивизию, был зачислен в дивизионную разведку, командиром отделения 100-й отдельной гвардейской разведывательной роты.

В ночь на 16 октября 1944 года в районе населённого пункта Ханьча (юго-восточнее города Ракув, Польша) под сильным огнём противника, преодолел реку Чарна и минное поле. В составе группы захвата первым ворвался в блиндаж противника, огнём из автомата и гранатами уничтожил несколько гитлеровцев. Захватил «языка» и доставил его в штаб дивизии.

Приказом по частям 97-й гвардейской стрелковой дивизии (№ 73/н) от 25 октября 1944 года гвардии младший сержант Кузьмин Степан Алексеевич награждён орденом Славы 3-й степени.

8 декабря 1944 года южнее населённого пункта Корытница (юго-восточнее города Ракув, Польша), действуя в составе группы захвата, скрытно переправился через реку Чарна, снял вражеского часового у пулемёта. Ворвавшись в блиндаж противника, уничтожил несколько гитлеровцев, а одного захватил в плен и доставил в штаб дивизии.

Приказом по войскам 5-й гвардейской армии (№ 4/н) от 25 января 1945 года гвардии младший сержант Кузьмин Степан Алексеевич награждён орденом Славы 2-й степени.

В ночь на 2 января 1945 года в районе населённого пункта Каргув (северо-восточнее города Буско-Здруй, Польша), возглавляя разведывательную группу, грамотно организовал ночной поиск. Разведчики бесшумно выдвинулись к расположению противника и внезапно атаковали. Огнём из автомата и гранатами уничтожил до 10 гитлеровцев и 1 взял в плен. Был представлен к награждению орденом Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии младший сержант Кузьмин Степан Алексеевич награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В июле 1946 года гвардии старшина Кузьмин был демобилизован. Вернулся на родину. Жил в городе Весьегонск Весьегонского района Тверской области. Член КПСС с 1949 года. Работал в отделении совхоза «Овинищенский» управляющим. 

Умер 11 апреля 1984 года. Похоронен в .

Награды 

 Орден Красной Звезды (23.8.1944)
Орден Славы I степени (27.06.1945)
Орден Славы II степени (25.01.1945)
Орден Славы III степени (23.08.1944)

 Медаль «За взятие Берлина» (1945)
 Медаль «За освобождение Праги» (1945)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память 
На могиле установлен надгробный памятник.

Примечания

Литература 
 
 «Весьегонская жизнь», общественно-политическая газета Весьегонского района Тверской области
 Слава, слава, слава! М.,1979. с.78;
 Лобода В.Ф. Солдатская слава. М.,1963. Кн.1. с.159.

Ссылки 
 
 
 

Полные кавалеры ордена Славы
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС